

Половинська сільська рада — сільське поселення, Краснозерський район, Новосибірська область
 Половинська сільська рада — сільське поселення, Совєтський район, Алтайський край